Ло́велл () — англійське прізвище та топонім.

Відомі носії 
 Джеймс Ловелл ( 1928) — астронавт США, капітан 1-го рангу ВМФ.
 Джеймс Расселл Ловелл (1819—1891) — американський поет і письменник, представник романтизму.
 Емі Ловелл (1874—1925) — американська поетеса напряму імажизму. Посмертно нагороджена Пуліцерівською премією (1926).
 Скотт Ловелл (нар. 1965) — американський актор.

Ловелл — місто, округ Оксфорд, штат Мен
 Ловелл — місто, штат Вайомінг

 Ловелл — місто, штат Арканзас
 Ловелл — місто, штат Індіана
 Ловелл — місто, округ Пенобскот, штат Мен
 Ловелл — місто, штат Массачусетс
 Ловелл — місто, штат Мічиган
 Ловелл — місто, штат Північна Кароліна
 Ловелл — місто, штат Орегон
 Ловелл — місто, штат Вермонт
 Ловелл — місто, штат Вісконсин
 Ловелл — селище, штат Огайо
 Ловелл — селище, штат Вісконсин
 Ловелл — переписна місцевість, штат Канзас
 Ловелл — переписна місцевість, штат Вермонт

Див. також 
 Персіваль Лоуелл